Чемпионат Нидерландов 2019 прошёл в Амстердаме с 1 по 7 июля 2019 года.

 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Лукас Ван Форест победил в тай-брейке (блиц 1½ : ½) своего старшего брата Йордена и стал чемпионом Нидерландов.

Таблица

Ссылки 
 Stand en uitslagen

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2019 год в шахматах
Июль 2019 года
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Спортивные соревнования в Амстердаме